Николай Петрович Лапутин (;  1913, Киев, — 8 февраля 1986, там же) — советский тяжелоатлет, многократный призёр чемпионатов СССР, призёр чемпионата Европы (1947). Заслуженный мастер спорта СССР (1950). Заслуженный тренер Украинской ССР (1962). Судья всесоюзной (1949) и международной (1955) категорий. Награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почёта» и медалями.

Биография 
Родился 6 (19) декабря 1913 года в Киеве.

Начинал заниматься тяжёлой атлетикой в Государственном институте физической культуры Украины, который окончил в 1940 году.

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной армии, участвовал в обороне Севастополя. В 1943 году был демобилизован и возобновил тренировки.

В период с 1943 по 1953 года входил в число ведущих советских атлетов тяжёлого веса, семь раз становился призёром чемпионатов СССР. В 1947 году был включён в сборную страны на чемпионате Европы в Хельсинки и завоевал бронзовую медаль этих соревнований.

После завершения спортивной карьеры занимался научной, преподавательской и общественной деятельностью. В 1959—1971 годах был ректором Киевского государственного института физкультуры, а с 1972 года — доцентом кафедры тяжёлой атлетики КГИФКа. Параллельно на протяжении многих лет входил в президиум Федерации тяжёлой атлетики Украинской ССР, возглавлял республиканскую коллегию судей. Известен также как автор или соавтор нескольких методических пособий по физической культуре и спорту.

Умер 8 февраля 1986 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Семья 
Сын Николая Петровича — Анатолий Николаевич Лапутин, пошёл по стопам отца и также занимался тяжёлой атлетикой и научной деятельностью в сфере биомеханики и кинезиологии спорта. Как и отец занимался преподавательской деятельностью на кафедре тяжёлой атлетики в КГИФК.

Внучка Николая Петровича — Лапутина Юлия Анатольевна, долгое время служила в Службе безопасности Украины и была удостоена звания генерал-майор. С 18 декабря 2020 года она была назначена на должность министра по делам ветеранов Украины.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Lift Up
 Профиль на сайте «Спорт-страна.ру»
 Статья о Николае Лапутине в Энциклопедии современной Украины

Тяжелоатлеты СССР
Судьи СССР по тяжёлой атлетике
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Преподаватели Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Похороненные на Байковом кладбище